
Molekulska formula -{C3H10N2}- se može odnositi na:
 1,2-Diaminopropan
 1,3-Diaminopropan